

Cinéma 

 Big Trouble est un film américain réalisé par John Cassavetes en 1986 ;
 Big Trouble est un film américain réalisé par Barry Sonnenfeld en 2002, adapté du roman ci-dessous.

Littérature 

 Big Trouble est le titre original du roman américain Gros problème, écrit par  et publié en 1999.

Musique 
 Big Trouble (groupe américain) était un groupe de pop ou rock féminin fondé par le directeur de la télévision Fred Silverman et actif dans les années 1980.
 Big Trouble (groupe français) est un groupe rock de la région marseillaise qui existe depuis 1999.